Ludwig Kögl (7 de março de 1966, Penzberg), é um ex-futebolista alemão que atuava como médio.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do VfB Stuttgart
Nascidos em 1966